BlackBerry (bedrijf), Canadees technologisch bedrijf.
 BlackBerry (smartphone), door dit bedrijf gefabriceerd.
 Het Engelse woord voor braam.